Balijan ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Balijan, kroatischer Rodler
 Suren Balijan (* 1980), armenischer Fußballschiedsrichter

Balijan bezeichnet zudem:
 Balijan (Papum Pare), ein Ort im Distrikt Papum Pare im Bundesstaat Arunachal Pradesh in Indien

Siehe auch:
 Balian